Онорино Ланда Вера (; , Пуэрто-Наталес — , Сантьяго) — чилийский футболист, нападающий.

Биография 
Онорино Ланда родился в чилийском городе Пуэрто-Наталес. Клубную карьеру провёл в Чили, выступая в командах из разных чилийских дивизионов, в числе которых «Уачипато», «Магальянес», «Депортес Ла-Серена». Трижды играл за клуб «Унион Эспаньола». Принимал участие в турнире Кубок Либертадорес Выступал в составе национальной сборной Чили. В качестве игрока сборной был заявлен на чемпионат мира 1962 года и чемпионат мира 1966 года. На турнире в 1962 году вместе со своей командой занял третье место. Умер в 1987 году.

Примечания 

Футболисты Чили
Игроки ФК «Депортес Темуко»
Игроки ФК «Унион Эспаньола»
Игроки сборной Чили по футболу